Bulgaars curlingteam (mannen)
Bulgaars curlingteam (vrouwen)
Bulgaars curlingteam (gemengd)
Bulgaars curlingteam (gemengddubbel)